Sporoglena är ett släkte av svampar. Sporoglena ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporoglena